Полуденный Алзас — река в России, протекает в Кемеровской области. Устье реки находится в 13 км по правому берегу реки Алзас. Длина реки составляет 15 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Томь от города Новокузнецк до города Кемерово, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Тайдона
Реки Крапивинского района